Осада Турне — осада английскими войсками короля Эдуарда III верного французам города Турне во Фландрии в рамках Столетней войны.

В морском сражении при Слёйсе 20 июня 1340 года Эдуард III нанес тяжелый удар по французскому флоту. Высадившись на побережье, король и его армия достигла Турне 23 июля. Помимо жителей, в городе находился французский гарнизон. Осада затянулась, и Филипп VI уже подходил к городу, когда у Эдуарда закончились деньги на содержание армии. По иронии судьбы, в то же время в Турне закончились запасы продовольствия, и город был готов капитулировать со дня на день.

Тёща короля Эдуарда Жанна Валуа посетила зятя в его палатке 22 сентября и просила о мире. Ту же просьбу она до того повторила перед Филиппом, своим братом. Достигнутое посредством Жанны перемирие помогло обоим монархам не потерять авторитета, а Турне был освобожден.

См. также 
 Битва при Слёйсе
 Битва при Креси
 Осада Кале
 Битва при Пуатье
 Столетняя война
 Эдвардианская война

Литература 
 Mortimer, Ian (2008). The Perfect King The Life of Edward III, Father of the English Nation. Vintage. pp. 177—180.

Сражения по алфавиту
Сражения Англии во время правления Эдуарда III
Сражения Франции
Битвы Столетней войны
Турне
Осады 1340 года